Успенівська сільська рада — Донецька область, Мар'їнський район
 Успенівська сільська рада — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Успенівська сільська рада — Одеська область, Саратський район